Павел Головин: Головин, Павел Васильевич (1885—1964) — советский химик-технолог, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР.
 Головин, Павел Георгиевич (1909—1940) — лётчик, Герой Советского Союза, первый советский авиатор, пролетевший над Северным полюсом.
 Головин, Павел Степанович (1864 — после 1919) — полковник, командующий 1-й пластунской дивизией (1919), награждён Георгиевским оружием (1916).